Kellerhalsteich steht für folgende Gewässer in der Stadt Clausthal-Zellerfeld, Landkreis Goslar, Niedersachsen:

 Mittlerer Kellerhalsteich
 Oberer Kellerhalsteich